Quelqu’un pour veiller sur moi, pièce de théâtre de Frank McGuinness, mise en scène Sophie Lorotte
 Quelqu’un pour veiller sur moi, le dix-septième épisode de la saison 4 de Battlestar Galactica

Homonymie de titre